Rus kan syfta på:

 Rus – ett fysiologiskt tillstånd som påverkar psyket och beteendet, inklusive omdömet, se berusning.
 Rus – en benämning på områden i Östeuropa, se Rutenien
Rusiner – ett ord som härleds ur ordroten Rus, och är en etnonym som betecknar kärnbefolkningen i Rutenien
Ruser – ett folkslag, enligt Nestorskrönikan med ursprung i Skandinavien
 Rus – en alternativ titel på August Strindbergs pjäs Brott och brott. 
 RUS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Ryssland.

Geografi

Estland 
1 Rus, Estland – ett färjeläge som ligger i kommunen Ridala nära Hapsal i Estland.

Litauen 
2 Rusnė, ort,

Rumänien 
3 Rus (ort), Maramureș, Comuna Dumbrăviţa, 
 Rus (kommunhuvudort), Sălaj, Comuna Rus,

Spanien 
4 Rus (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 
Rus (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Rumänienförgreningar

ru:Русь (значения)